Янчур — річка в Україні, Запорізька область
 Річка Янчур (заказник) — ландшафтний заказник місцевого значення.